Aoife MacMurrough (en irlandés: Aoife Ni Daimait, c. 1145-1188), también conocida por historiadores como Aoife de Leinster o Eva of Leinster; fue una noble irlandesa, princesa de Leinster y condesa de Pembroke. Fue hija de Dermot MacMurrough, rey de Leinster, y de Mór Ní Tuathail o More O´Toole; además de sobrina del arzobispo de Dublín, St Lawrence O'Toole.

Matrimonio 
El 25 de agosto de 1170, tras la invasión de Irlanda que su padre solicitó al rey Enrique II, se casó con el líder de las fuerzas invasoras cambronormandas, Richard de Clare, en la catedral de Christchurch (Waterford), que concedió a De Clare derecho de sucesión al reino de Leinster bajo la ley anglo-normanda. Mientras que bajo las Leyes Brehon irlandesas, ella obtuvo un interés vitalicio, después del cual las tierras normalmente volverían a los primos varones. Según las mismas leyes, tanto el hombre como la mujer debían consentir su matrimonio, así que Aoife tuvo que consentirlo.

El matrimonio fue producto de la alianza entre su padre, Dermot MacMurrough, con De Clare, quien le brindó al primero fuerza militar para su enfrentamiento con el rey de Breffni, Tighearnán Ua Ruairc. El mismo causó consternación al rey Enrique II, que no veía bien el establecimiento de un reino cambro-normando en Irlanda, por una posible rivalidad, por lo que visitó Irlanda en 1171 y proclamó a Waterford y «Dubh Linn» como ciudades reales.

Aoife dirigió batallas en nombre de su marido y en ocasiones fue conocida como Eva la Roja (en irlandés Aoife Rua).

Descendencia 
Tuvo dos hijos con Richard de Clare:

Gilbert de Clare, III conde de Pembroke (1173-1185).
Isabel de Clare, IV condesa de Pembroke por derecho propio en 1185, tras la muerte de su hermano y hasta su propia muerte en 1220. Desposó a sir William Marshal. Pocas generaciones después, sus descendientes incluyeron mucha de la nobleza de Europa, incluidos todos los monarcas de Escocia desde Roberto I (1274-1329) y todos los de Reino Unido desde Enrique IV (1367-1413); y, excepto por Ana de Cleves, a todas las reinas consortes de Enrique VIII, así como a él mismo.

Ascendencia

Referencias

Bibliografía 
 Salmonson, Jessica Amanda. The Encyclopedia of Amazons. Paragon House (1991). Página 160. .
 O Croinin, Daibhi. Early Medieval Ireland 400-1200 (1995), Longman Press: Londres y Nueva York, p. 281.
 Ancestral Roots of Certain American Colonists Who Came to America Before 1700, Frederick Lewis Weis, líneas: 66-26, 175-7, 261-30.

Nobles de Irlanda del siglo XII
Familia de Clare
Irlandesas del siglo XII